Por Danbury pode estar à procura de:
 Danbury (Carolina do Norte)
 Danbury (Connecticut)
 Danbury (Iowa)
 Danbury (Nebraska)
 Danbury (Texas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos